Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 533 dans le monde.

 Route fédérale 533 en Allemagne
 Route européenne 533 traversant l’Allemagne et l’Autriche
 RS-533 au Brésil
 Route régionale 533 en Finlande
 Route nationale 533 en France